Laiming heißen folgende geographischen Objekte:

 Laiming (Frasdorf), Ortsteil der Gemeinde Frasdorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Laiming (Griesstätt), Ortsteil der Gemeinde Griesstätt, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Laiming (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern
 Laiming (Gemeinde Itter), Ort bei Itter im Brixental, Bezirk Kitzbühel, Tirol

Laiming  ist der Name folgender Personen:
 ein altes bayerischen Adelsgeschlecht, siehe Laiming (Adelsgeschlecht)

 Leonhard von Laiming (1381–1451), Fürstbischof im Bistum Passau